Бескорова́йный — фамилия; имеет женскую форму Бескоровайная.
 Бескоровайный, Андрей Иванович (1918—2019) — советский полиграфист, генерал-майор.
 Бескоровайный, Владимир Герасимович (1944—2017) — украинский военный и гражданский деятель, кандидат военных наук, вице-адмирал, командующий ВМФ Украины.

См. также 
 Безкоровайный, Григорий Иванович (род. 1936) — звеньевой колхоза имени Шевченко Черниговской области УССР, Герой Социалистического Труда (1977).